Der Ausdruck Furane bezeichnet:

 Die sich von der chemischen Verbindung Furan ableitende Stoffgruppe der Furane
 Umgangssprachlich für Polychlorierte Dibenzodioxine und Dibenzofurane (PCDF)